Niemcy:
 Bevern – miasto (niem. Flecken) w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Holzminden
 Bevern – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Pinneberg
 Bevern – gmina zbiorowa (niem. Samtgemeinde) w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Holzminden

Inne:
 Bevern – ród

Zobacz też:
 Bever